Il singolare del torneo di tennis Monte Carlo Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Joakim Nyström che ha battuto in finale Yannick Noah 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Mats Wilander (semifinali)
 Stefan Edberg (semifinali)
 Joakim Nyström (Campione)
 Yannick Noah (finale)
 Miloslav Mečíř (terzo turno)
 Thierry Tulasne (secondo turno)
 Andrés Gómez (quarti di finale)
 Ronald Agénor (terzo turno)

 Martín Jaite (terzo turno)
 David Pate (secondo turno)
 Henrik Sundström (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Mikael Pernfors (secondo turno)
 Guy Forget (secondo turno)
 Andreas Maurer (terzo turno)
 Slobodan Živojinović (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1986